Cal Bas (Subirats)
 Cal Bas (Santa Margarida de Montbui)